Національний аеропорт острів Астипалея ()  — аеропорт, на острові Астипалея, Кіклади, Греція.

Авіакомпанії та напрямки

Статистика

Див. також 
 Список аеропортів Греції

Примітки 

Аеропорти Греції